Aleksandr Ivanov kan syfta på bland andra:

* Aleksandr Ivanov (1806–1858), rysk konstnär
 Aleksandr Ivanov (född 1951), sovjetisk brottare
 Aleksandr Ivanov (född 1993), rysk friidrottare